Сётры Уильямс — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Анабель Медина Гарригес и Вирхиния Руано Паскуаль — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 Анабель (в паре с Лизель Хубер) добралась до полуфинала.
 Вирхиния (в паре с Меганн Шонесси) уступила уже на старте.

Общая информация 
Винус и Серена вернули себе титул французского приза Большого шлема после одиннадцатилетней паузы; титул на местных кортах стал для американок четвёртым подряд на любых соревнованиях серии Большого шлема, позволив им оформить некалендарный Большой шлем в этом разряде.

Посев 

 Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Титул)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес  (Полуфинал)
 Лизель Хубер /  Анабель Медина Гарригес  (Полуфинал)
 Надежда Петрова /   Саманта Стосур (Третий раунд, отказ)
 Хисела Дулко  /  Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
 Кара Блэк /  Елена Веснина (Третий раунд)
 Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Третий раунд) 
 Алиса Клейбанова /  Франческа Скьявоне (Второй раунд)

<ol start="9">
 Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы ''(Третий раунд)
 Чжань Юнжань /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
 Мария Кириленко /  Агнешка Радваньская ''(Четвертьфинал) 
 Квета Пешке /  Катарина Среботник ''(Финал)
 Ивета Бенешова /  Барбора Заглавова-Стрыцова (Третий раунд)
 Вера Душевина /  Екатерина Макарова (Второй раунд)
 Ольга Говорцова /  Алла Кудрявцева (Третий раунд)
 Андреа Главачкова  /  Луция Градецкая (Третий раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Стефани Коэн-Алоро /  Полин Пармантье (Первый раунд)
  Кристина Младенович /  Селима Сфар (Первый раунд)
  Ирена Павлович /  Лора Торп (Первый раунд)
  Северин Бельтрам /  Юлия Федосова (Первый раунд)

<ol start="5">
 Софи Лефевр /  Орели Веди ''(Первый раунд)
 Клер Фёэрстен /  Стефани Форетц ''(Первый раунд)
 Матильда Юханссон /  Камиль Пен (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые